Дамп ( «мусорная куча, свалка; выбрасывать, вываливать») — снимок информации о состоянии компьютерной системы:
 Дамп памяти — содержимое рабочей памяти процесса, ядра или всей операционной системы в определённый момент времени.
 Экранный дамп — скриншот в том формате, как он хранится в видеопамяти.

См. также 
 Dump